Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Колонешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ліпова.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ончешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Парінча.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Пиргерешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Урекешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Белчешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Скіту-Дука.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Сірецел.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Шкея.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Банка.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Березень.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Крецешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Мунтеній-де-Сус.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Покідія.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Солешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Глодяну-Сіліштя.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Міхейлешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Мірча-Воде.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Олтіна.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Космешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Міхай-Браву.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Чорешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Унгень.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Іляна.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корбій-Марі.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Ресучень.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Баба-Ана.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Ліпенешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Дідешть.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Мішка.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Кепрень.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Пунгіна.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Гредінарі.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Гура-Падіній.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Темешеу.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Адміністративний центр комуни Четате.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Хелкіу.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Окланд.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Раку.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Георге-Дожа.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Синпетру-де-Кимпіє.
 Сату-Ноу () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративно підпорядковується місту Панчу.